A 2015-ös GP2 brit nagydíjat július 4. és 5. között rendezték. A pole-pozícióból Szergej Szirotkin indulhatott. A főversenyt Szergej Szirotkin, míg a sprintversenyt Rio Haryanto nyerte meg.

Időmérő

Futamok

Főverseny

Sprintverseny

Jegyzetek

Források
 Honlap

Brit